Непорент — имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов.
 Непорент — сельская гмина (волость) в составе Легионовского повята (Мазовецкое воеводство, Польша). 
 Непорент, Бертольд Самуилович (1911—1997) — российский учёный-спектроскопист, лауреат Ленинской премии.